Kartusche (cartouche ‚Patrone, Behälter‘) bezeichnet:

(zylindrische) Behälter zum Einsetzen in ein Gehäuse:
 Kartusche (Munition), die Hülse für die Treibladung eines Projektils
 Kartusche (Uniform), eine Patronentasche des Militärs
 Tonerkartusche in der Laserdruck- und Kopiertechnik
 Druckerpatrone in der Drucktechnik
 Gaskartusche, ein Kochgasbehälter
 eine Vorrichtung zum Anlassen von Verbrennungsmotoren und Gasturbinen, siehe Kartuschenstarter
 einen Behälter für Fugendichtungsmasse, siehe Kartuschenpistole
 Filterkartusche, austauschbarer Behälter für Filtermaterial, siehe Wasserfilter
 Keramikkartusche, als Steuer- und Dichteinheit von Mischbatterien in Sanitärinstallationen

ornamentale Rahmen bzw. gerahmte Flächen:
 Kartusche (Kunst), in der Ornamentik ein Zierrahmen
 Kartusche (Kartografie), ein ornamental ausgestalteter Rahmen für Kartentitel
 Kartusche (Altes Ägypten), ovale Umrahmung von Hieroglyphen
 Deltos, in der minoischen Archäologie ein hochrechteckiges Tontäfelchen mit Linear-A- oder -B-Inschrift
 Chinesisches Siegel, den Abdruck

Siehe auch:
 Patrone, Cartridge